François Rozenthal (né le  à Dunkerque en France) est un joueur professionnel français de hockey sur glace.

Son frère jumeau Maurice est également un hockeyeur professionnel.

Carrière en club 
En 1992, avec son frère jumeau Maurice, il commence sa carrière avec le club de sa ville natale, le HG Dunkerque, dans la Nationale 2, second échelon français. En 1994, les frères Rozenthal signent aux Flammes Bleues de Reims dans la première division française. Chacun leur tour, ils remportent le trophée Jean-Pierre-Graff du meilleur espoir, Maurice en 1995 et François en 1996. En 1996, les deux frères joignent le Club des patineurs lyonnais mais n'y restent que le temps d'une édition, le club étant mis en liquidation judiciaire à l'issue de l'édition. François Rozenthal, toujours accompagné de son frère, pose alors ses valises à Amiens. Avec les Gothiques, il remporte la coupe Magnus, remise aux champions de France, en 1999. En 2001, il part à l'étranger au IF Björklöven en Allsvenskan, le second échelon suédois. Un an plus tard, il retourne à Amiens. En 2004, Amiens remporte de nouveau la Ligue Magnus. Excellent attaquant, technique et très vif, François Rozenthal remporte également le trophée Charles-Ramsay, qui désigne le meilleur pointeur de la ligue  avec 49 points. En 2007, il signe avec les Pingouins de Morzine-Avoriaz pour lesquels il joue deux saisons. En 2009, il retourne à Dunkerque où il joue depuis pour les Corsaires en Division 2, le troisième échelon français.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1992-1993 || Corsaires de Dunkerque || Nationale 2 || 16 || 9 || 6 || 15 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 1993-1994 || Corsaires de Dunkerque || Nationale 2 || 18 || 11 || 13 || 24 || 10 || 6 || 10 || 3 || 13 || 18
|-
| 1994-1995 || Flammes Bleues de Reims || Élite || 14 || 5 || 5 || 10 || 6 || 8 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 1995-1996 || Flammes Bleues de Reims || Élite || 28 || 8 || 7 || 15 || 12 || 10 || 6 || 3 || 9 || 4
|-
| 1996-1997 || Club des patineurs lyonnais || Nationale 1A || 23 || 15 || 9 || 24 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 1997-1998 || Gothiques d'Amiens || Élite || 32 || 14 || 13 || 27 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || Gothiques d'Amiens || Élite || 32 || 16 || 13 || 29 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || Gothiques d'Amiens || Élite || 21 || 7 || 4 || 11 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || Gothiques d'Amiens || Élite ||   || 11 || 13 || 24 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"| 2001-2002 || IF Björklöven || Allsvenskan || 44 || 11 || 11 || 22 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| IF Björklöven || Kvalserien || - || - || - || - || - || 8 || 4 || 0 || 4 || 0
|-
| 2002-2003 || Gothiques d'Amiens || Super 16 || 34 || 20 || 22 || 42 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Gothiques d'Amiens || Super 16|| 26 || 22 || 18 || 40 || 24 || 8 || 6 || 3 || 9 || 2
|-
| 2004-2005 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 27 || 20 || 12 || 32 || 59 || 5 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2005-2006 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 19 || 7 || 6 || 13 || 10 || 10 || 3 || 7 || 10 || 16
|-
| 2006-2007 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 26 || 8 || 10 || 18 || 46 || 5 || 4 || 2 || 6 || 4
|-
| 2007-2008 || Pingouins de Morzine-Avoriaz || Ligue Magnus || 19 || 15 || 8 || 23 || 26 || 7 || 8 || 7 || 15 || 4
|-
| 2008-2009 || Pingouins de Morzine-Avoriaz || Ligue Magnus || 25 || 18 || 20 || 38 || 45 || 5 || 0 || 3 || 3 || 0
|-
| 2009-2010 || Corsaires de Dunkerque || Division 2 || 18 || 27 || 20 || 47 || 32 || 2 || 3 || 3 || 6 || 2
|-
| 2010-2011 || Corsaires de Dunkerque || Division 2 || 17 || 13 || 29 || 42 || 30 || 8 || 10 || 15 || 25 || 10
|-
| 2011-2012 || Corsaires de Dunkerque || Division 1 || 20 || 14 || 19 || 33 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Corsaires de Dunkerque || Division 1 || 22 || 5 || 8 || 13 || 16 || - || - || - || - || -

Carrière internationale 
Au cours de sa carrière, François Rozenthal a régulièrement porté les couleurs de l'équipe de France. Il a été sélectionné pour treize championnats du monde sénior, dont sept dans le groupe élite, ainsi que lors des Jeux olympiques d'hiver de 1998 et de 2002.

 
| 1992 ||  France  || CE -18 ans B || 5 || 3 || 6 || 9 || 0 || 
|-
| 1993 ||  France U-18 || CE -18 ans B || 7 || 5 || 2 || 7 || 16 || 
|-
| 1994 ||  France  || CM -20 ans B || 7 || 6 || 0 || 6 || 2 || 
|-
| 1996 ||  France || CM || 7 || 4 || 1 || 5 || 2 || 
|-
| 1998 ||  France || JO || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 
|-
| 1998 ||  France || CM || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 
|-
| 1999 ||  France || CM || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 
|-
| 2000 ||  France || CM || 6 || 1 || 1 || 2 || 0 || 
|-
| 2001 ||  France || CM D1 || 5 || 1 || 2 || 3 || 4 ||   du Groupe A
|-
| 2002 ||  France || JO || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 
|-
| 2002 ||  France || CM D1 || 5 || 3 || 3 || 6 || 4 ||   du Groupe A
|-
| 2003 ||  France || CM D1 || 5 || 2 || 1 || 3 || 4 ||   du Groupe B
|-
| 2004 ||  France || CM || 6 || 0 || 0 || 0 || 4 || 
|-
| 2005 ||  France || CM D1 || 5 || 2 || 3 || 5 || 2 ||   du Groupe B
|-
| 2006 ||  France || CM D1 || 5 || 3 || 2 || 5 || 4 ||  du Gr. A
|-
| 2007 ||  France || CM D1 || 5 || 3 || 2 || 5 || 0 ||  du Groupe A
|-
| 2008 ||  France || CM || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 || 
|-
| 2009 ||  France || CM || 6 || 0 || 1 || 1 || 6 ||

Titres et honneurs personnels 
 Champion de France 1999 et 2004 avec les Gothiques d'Amiens.
 Récipiendaire du trophée Jean-Pierre-Graff du meilleur espoir du championnat de France 1996.
 Récipiendaire du trophée Charles-Ramsay du meilleur pointeur du championnat de France 2004.
 Nommé dans l'équipe d'étoiles de joueurs français du championnat de France 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009.

Références 

Naissance en juin 1975
Naissance à Dunkerque
Joueur international français de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur du Hockey sur glace Dunkerque
Joueur du Hockey Club de Reims
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur du Hockey Club Morzine-Avoriaz
Joueur du IF Björklöven
Gagnant du trophée Charles-Ramsay
Gagnant du trophée Jean-Pierre-Graff